Puerto Escondido es un pueblo y playa ubicado en la costa nororiental de la península de Paraguaná. Es una playa solitaria, con grandes olas y la única ruta para llegar al punto más norte o septentrional de la Venezuela continental, el cual es el cabo San Román, donde se encuentra un faro y es posible a veces visualizar la isla de Aruba.

Esta bahía se encuentra a 4 km de Piedras Negras, en la playa se puede observar un petrolero llamado Denisse Marie que está encallado en las orillas de la misma.

Véase también
 Puntos extremos de Venezuela
 Municipio Falcón (Falcón)

Fuente
 

Pueblos de Paraguaná
Playas de Paraguaná